Dálnice A7 se nachází ve více státech:

 Dálnice A7 (Francie)
 Dálnice A7 (Chorvatsko)
 Dálnice A7 (Itálie)
 Dálnice A7 (Kypr)
 Dálnice A7 (Litva)
 Dálnice A7 (Lotyšsko)
 Dálnice A7 (Lucembursko)
 Dálnice A7 (Malajsie)
 Dálnice A7 (Maroko)
 Dálnice A7 (Německo)
 Dálnice A7 (Nigérie)
 Dálnice A7 (Nizozemsko)
 Dálnice A7 (Portugalsko)
 Dálnice A7 (Rakousko)
 Dálnice A7 (Řecko)
 Dálnice A7 (Srí Lanka)
 Dálnice A7 (Španělsko)
 Dálnice A7 (Švýcarsko)